Arthur Pendragon est un personnage de fiction de la série télévisée britannique Merlin. Il est interprété par l'acteur Bradley James et doublé en version française par Damien Witecka.

Biographie du roi Arthur 

Le roi Arthur Pendragon de Camelot, était le seul enfant de Uther Pendragon et Ygraine de Bois, le mari de la reine Guenièvre, Beau-frère de Sire Elyan, beau-fils de Tom le forgeron, demi-frère de Morgane, neveu de Tristan de Bois et Agravaine de Bois, et le meilleur ami et le maître du plus grand sorcier à avoir jamais existé, Merlin. Selon les prophéties de Kilgharrah, Arthur est destiné à unir les cinq royaumes, formant la grande terre d'Albion, avec les peuples magiques à ses côtés. Quand il n'était encore qu'un jeune prince, Arthur a été gâté, il était borné, arrogant mais étant généreux et ayant un bon fond au fil du temps il a finalement mûri. Il est devenu le meilleur ami de son valet, Merlin. Ce changement est dû en partie à son refus vis-à-vis de la façon dont son père gouvernait et aussi, à l'influence de Merlin sur lui. Arthur a tendance à avoir une opinion négative sur les politiques plus sévères de son père Uther, notamment son aversion pour la magie, mais au cours de son règne, il a gardé le décret de son père interdisant la pratique magique en raison de sa guerre avec Morgane. Sa grande conviction est la paix et la justice et au cours de son règne, il a relancé la table ronde et a réussi à établir la paix entre les cinq royaumes pour la première fois depuis des siècles. Arthur est mort aux mains de Mordred sur les rives d'Avalon, mais il est destiné à revenir au monde lors d'un jour nouveau.

Relations avec les autres personnages 

Même s'il a hérité du caractère de son père, Uther, Arthur est généreux et bon avec la plupart des personnes du peuple, bien qu'il puisse parfois se montrer sans aucune pitié.

Relation Arthur / Merlin 
Saison 1

Arthur et Merlin se rencontrent pour la première fois à l'entrée de la Cité de Camelot. Le jeune Prince s'entraîne à lancer des couteaux sur une cible en mouvement tenue par l'un de ses serviteurs, et rit aux éclats de sa peur panique d'être blessé. Merlin, qui a approximativement le même âge qu'Arthur, est fraîchement arrivé de son village reculé d'Ealdor et il ne peut se retenir de sermonner ce jeune homme en cotte de mailles pour son inconscience. Sidéré d'être apostrophé de la sorte, Arthur n'est pourtant pas au bout de ses surprises. Quand il se présente fièrement à Merlin en tant que fils du Roi de Camelot, le nouvel arrivant le traite alors de "crétin royal" ce qui lui vaut de se retrouver directement au cachot!

Malgré cette première rencontre plutôt houleuse, les deux jeunes hommes vont apprendre à se connaître puis à s'apprécier. Contraints et forcés de se côtoyer car ils sont devenus maître et valet [101], ils se chamaillent sans cesse. Merlin a beaucoup de mal à se retenir de dire ce qu'il pense et Arthur est ravi d'avoir trouvé un nouveau souffre-douleur. Leur proximité est d'autant plus fréquente que Merlin a découvert que ses dons avaient un dessein, il est l'objet d'une prophétie : le Grand Dragon, enfermé dans les profondeurs du château de Camelot, lui a en effet révélé que son destin était de protéger le Prince Arthur Pendragon afin que celui-ci accède un jour au trône et réunisse les Royaumes d'Albion.

Merlin veille désormais scrupuleusement sur Arthur et il lui sauve la vie à maintes reprises. Si le Prince ne peut pas voir la plupart des interventions de son valet, il est certaines fois où il ne peut les ignorer comme lorsque Merlin boit une coupe empoisonnée à sa place [104]. Le dévouement de Merlin interpelle Arthur qui a bien du mal à cerner son étrange serviteur capable de passer d'une navrante maladresse à un acte de courage indéniable.

Petit à petit des liens d'amitié se tissent entre les deux jeunes hommes, même si tous deux s'en défendent et si le protocole reste une barrière difficile à franchir. Chacun vient spontanément en aide à l'autre, comme lorsqu'Arthur décide d'organiser la défense du village natal de Merlin, Ealdor [110] ou bien lorsque le jeune magicien part affronter mille dangers pour trouver un antidote à la morsure mortelle dont Arthur a été victime [113].

 

Saison 2

La relation de maître à valet s'estompe, même si Arthur ne peut s'empêcher d'exploiter Merlin dès qu'il en a l'occasion. Le Prince perd petit à petit de son arrogance au contact du jeune magicien et de Gwen qui a réussi à faire battre son cœur. Arthur a confiance en Merlin, c'est d'ailleurs sur lui qu'il compte pour l'aider à participer anonymement au Tournoi de Camelot [202]. Merlin accompagne le Prince dans chacun de ses périples, que ceux-ci soient des missions officielles ou bien des initiatives personnelles comme, lorsqu'Arthur se lance à la recherche de Gwen [204].

Tous deux parviennent de plus en plus à dialoguer comme deux amis le feraient. Arthur finit par confier ses sentiments pour Gwen à Merlin, il lui parle aussi de sa mère qu'il n'a jamais connue et, de son côté, Merlin lui avoue sa déception de n'avoir jamais vu son père [208].

Les deux jeunes hommes finissent par s'apprécier et par se respecter. Même s'il ignore toujours les pouvoirs magiques que possède Merlin, Arthur constate à plusieurs reprises que le jeune homme agit pour le bien de Camelot, comme lorsqu'il démasque Lady Catrina [206] ou qu'il empêche le Prince et son père Uther de s'entre-tuer [208]. Merlin admire Arthur, distinguant entre ses habituelles railleries le futur Roi qu'il est destiné à devenir : courageux, droit et soucieux de son peuple. Sa décision de sacrifier sa vie en allant affronter seul les Chevaliers de Medhir ne laissera pas Merlin indifférent.

La lourdeur du protocole et l'entêtement d'Uther à le maintenir demeurent un obstacle au plein développement de l'amitié entre Arthur et Merlin. Mais leurs liens se soudent inexorablement davantage chaque jour et c'est ainsi que, côte à côte, ils s'en vont livrer l'ultime combat pour sauver Camelot [213].

Relation Arthur / Guenièvre 

Saison 1

Dans la saison 1, l'histoire d'amour entre Arthur et Gwen est loin d'être évidente. Au départ, c'est à peine si Arthur remarque la jeune femme. Il ne voit en elle que la servante discrète de Morgane. Quant à Gwen, elle le considère seulement comme l'héritier de la couronne même si elle lui reconnaît de nobles qualités. Ce qui est sûr, c'est que les deux jeunes gens échangent très peu et que rien ne laisse présager leur histoire d'amour.

Un changement dans leur relation est amorcé dans l'épisode 110 quand ils accompagnent Morgane et Merlin dans le village natal de ce dernier. Dans cet épisode, Arthur découvre Gwen sous un nouveau jour: une femme plus forte qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Gwen, elle, constate une nouvelle fois combien Arthur se soucie plus du peuple que de lui- même.

Mais il faut attendre le dernier épisode de la saison 1 pour laisser entrevoir un possible rapprochement entre Gwen et Arthur. La jeune servante se confie au prince inconscient et gravement blessé qui gît dans son lit: " J'ai la certitude qu'un jour vous serez roi...Vous serez un plus grand roi que votre père ne le sera jamais... C'est cette idée qui m'aide à avancer... Vous allez vivre et vous employer à devenir celui que je vois en vous.... Vous ferez de Camelot un endroit de justice. Vous serez un roi que le peuple aimera et que le peuple sera fier d'avoir comme souverain..." On voit bien ici que Gwen ne le considère plus seulement comme le simple héritier du trône mais comme le dernier espoir de Camelot. Arthur quant à lui se réveille et il se souvient très bien des paroles de Gwen. Il la taquine à ce sujet mais on sent une certaine curiosité de sa part vis-à-vis de la jeune femme...

 

Saison 2

Dans la saison 2, la relation entre Gwen et Arthur évolue très rapidement.

Dans l'épisode 201, Gwen sauve la vie du Prince et celui-ci se montre de plus en plus intrigué par la jeune femme.

Mais c'est l'épisode 202 qui va tout changer. Lors du tournoi organisé comme chaque année à Camelot, Arthur, ne voulant pas qu'on le reconnaisse, se cache des autres chevaliers. Lui et Merlin ont alors l'idée de cacher le Prince chez Guenièvre, qui accepte naturellement. Mais, à peine Arthur est-il arrivé, qu'il prend le lit de Gwen, lui demande de lui faire à manger et de lui faire couler un bain. Gwen finit par lui dire ce qu'elle pense de lui, qu'il est un homme trop gâté et se comporte parfois comme un imbécile. La franchise et la profonde gentillesse de Gwen vont plaire à Arthur qui  s'excuse de son comportement. De son côté, Gwen apprécie son geste et ne peut s'empêcher de remarquer que le Prince écoute ses conseils et essaye de s'améliorer.

Le lendemain, Gwen annonce à Arthur qu'elle est désolée de ce qu'elle lui a dit, et tous deux s'embrassent pour la première fois. Mais, comme Arthur est le fils du Roi, et Gwen une simple servante, leur relation paraît impossible. Ils semblent alors renoncer. " Peut-être les choses changeront-elles quand vous serez roi" dit alors Guenièvre avec espoir...

Dans l'épisode 204, les choses se compliquent quand Gwen, alors prisonnière de Hengist Le Sauvage, retrouve Lancelot, pour qui elle a toujours éprouvé des sentiments...

Contre l'avis de son père, Arthur part délivrer la jeune femme avec l'aide de Merlin. En chemin, le Prince avoue à son ami combien il tient à elle et combien il pense à elle. Les deux jeunes gens parviennent finalement à libérer Guenièvre... mais aussi Lancelot. Arthur n'a pas le temps de se demander la raison de sa présence ici, il découvre que Gwen et Lancelot semblent très proches...

Partagé entre jalousie et tristesse, il garde le silence, mais les regards qu'il lance à Guenièvre en disent long sur ce qu'il ressent.

Quant à Gwen, son cœur balance entre les deux. Mais le départ précipité de Lancelot va mettre fin au triangle amoureux naissant...

Par la suite, la relation Gwen/ Arthur se stabilise. Les deux jeunes gens restent discrets sur leurs sentiments respectifs. Cependant, on sent qu'il y a désormais un lien entre eux et cela se voit dans la façon dont ils se regardent, dans la façon dont ils se parlent. Ils se respectent et s'écoutent (notamment dans le 207 quand Arthur suit les conseils avisés de Gwen, sauvant ainsi la vie de Gaïus).

Une nouvelle évolution dans leur relation est amorcée dans l'épisode 210. Envoûté par un magicien, Arthur tombe fou amoureux d'une jeune princesse, Viviane. Mais à la suite de nombreux quiproquos, Gwen est persuadée que c'est à elle qu'Arthur fait la cour. On voit alors combien elle est affectée et en colère quand elle découvre qu'en fait le prince en aime une autre. Mais grâce à Merlin, elle comprend qu'Arthur a été ensorcelé. Et le seul moyen pour le désenvoûter se révèle être un baiser de l'élue de son cœur... Guenièvre va trouver Arthur et l'embrasse fougueusement. Cela rompt le sort et Arthur s'excuse de son comportement. Le jeune prince fait alors comprendre à la jeune servante qu'il l'aime mais Gwen est réaliste: leur amour est impossible. "Un jour vous serez roi de Camelot, et je ne pourrai pas être votre reine", dit- elle. Cette fois- ci, c'est Arthur qui assure que les choses peuvent changer...

 

Saison 3

Au début de la saison 3, un an a passé depuis la disparition de Morgane. Un an a passé mais la relation entre Arthur et Gwen n'a pas évolué, contrairement à ce que l'on aurait pu croire. Et pourtant, il est évident pour tous les deux qu'ils s'aiment, mais leur relation semble stagner...

Et pour cause: les deux amoureux ont conscience qu'une barrière les sépare. Il est l'héritier de la couronne, elle est une simple servante : leur amour est impossible... Ils ont conscience que leur relation n'a pas d'avenir. Ainsi, ils se contentent seulement de quelques regards et quelques gestes affectueux (302, 303, 305), mais ça ne va pas plus loin...

Mais les deux épisodes suivants (306 et 307) vont changer les choses...

Dans le 306, poussé par son père, Arthur se voit dans l'obligation d'épouser la princesse Elena. Tandis qu'Arthur s'y refuse et désespère de trouver une solution pour empêcher ce mariage, Guenièvre semble au contraire l'accepter. Encore une fois, des deux, c'est Gwen qui a le moins d'espoir quant au futur de leur relation. Elle semble résignée. Elle fait comprendre à Arthur qu'il n'a pas le choix et lui rappelle que leur relation est impossible.  Les larmes aux yeux, le jeune prince lui demande alors: " Et toi ? Si je l'épouse que feras- tu ?".

Gwen répond: "Je vous regarderai allant vers le trône de Camelot qui vous revient... Comme il se doit...". 

Au dernier moment, alors que la cérémonie a déjà commencé, Arthur se refuse à prendre Elena pour femme. Le mariage est donc un échec pour le plus grand plaisir de nos deux tourtereaux... Cet événement leur a fait pleinement prendre conscience que leur relation interdite peut prendre fin à tout moment.  Réalisant qu'ils viennent d'obtenir un répit, c'est un prince taquin et une servante heureuse que l'on retrouve à la fin de l'épisode...

Dans l'épisode suivant, Gwen est enlevée par Cenred et Morgause. Prisonnière dans un sombre château, elle retrouve son frère, Elyan et découvre avec horreur le plan de leurs geôliers: elle devra choisir entre la vie de son frère et celle de l'homme qu'elle aime: Arthur... De retour à Camelot, Gwen n'a d'autre choix que d'avouer la vérité à Merlin et Arthur. Conscient qu'il s'agit d'un piège, Arthur annonce néanmoins qu'ils partent immédiatement délivrer Elyan. De nouveau, cela montre bien combien il tient à la jeune femme et combien il est prêt à tout pour elle...

En chemin, Arthur fait tout pour se retrouver seul avec Guenièvre... La situation de danger les rapproche indéniablement. Au bout du compte, Merlin, Arthur et Gwen parviennent à libérer Elyan et à leur retour à Camelot, alors que Gwen vient le remercier, Arthur lui répond : "C'est comme tu avais dit, Guenièvre... c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un."

Dans ces deux épisodes (306 et 307),  on voit nos deux amoureux qui ont de plus en plus de mal à cacher leurs sentiments respectifs (et c'est ce qui conduit d'ailleurs Morgane à découvrir la vraie nature de leur relation- 306)...

Et cela se confirme dans le 308 : Tandis qu'Arthur s'apprête à partir entreprendre une quête, il embrasse Gwen en plein milieu d'un couloir. Et à la fin de l'épisode, quand Arthur est de retour sain et sauf, Guenièvre ne peut s'empêcher de laisser éclater sa joie.

Dans le 310, leur relation va encore franchir un cap. Nos deux amoureux qui veulent passer plus de temps ensemble, vont suivre les conseils de Morgane (sans se douter qu'il s'agit d'un piège) et se retrouvent dans la forêt à l'extérieur de Camelot. Là- bas, ils vont passer quelques heures magnifiques (à plaisanter et à s'embrasser!). Ils n'ont plus peur de leurs sentiments. Arthur avoue à Gwen qu'il aimerait parfois avoir une autre vie...

Les deux jeunes gens sont finalement surpris par Morgane et Uther. Ce dernier, manipulé par Morgane, devient vite convaincu que son fils a été ensorcelé par Gwen. La sentence qu'il prononce est alors terrible : Guenièvre est condamnée à brûler sur le bûcher! Arthur se révolte contre son père et lui assure que ses sentiments envers Gwen sont réels. La jeune servante découvre alors qu'Arthur est prêt à abandonner le trône pour s'enfuir avec elle...

Retenu par des gardes, le jeune prince a juste le temps d'arracher un baiser à sa bien-aimée avant que celle-ci ne soit emmenée de force vers les cachots...

Emprisonnée dans une sombre cellule, Guenièvre attend son exécution. Bien que terrifiée, la jeune femme semble encore plus inquiète pour Arthur. Elle demande à Merlin de veiller sur lui après sa mort... Finalement, grâce à une ruse de Merlin, Gwen est innocentée et libérée. À la fin de l'épisode, les deux amoureux se retrouvent dans un des nombreux recoins du château. Les deux jeunes gens savent qu'ils vont devoir faire plus attention désormais mais il n'est pas question pour eux de cesser de se voir... Néanmoins, Guenièvre fait comprendre à Arthur qu'il ne doit pas renoncer au trône pour elle, le peuple de Camelot ayant besoin de lui. Alors, tandis qu'Arthur assure qu'une fois qu'il sera Roi, il pourra changer les choses, Guenièvre lui fait la promesse de l'attendre... Leurs sentiments à l'égard de l'autre n'ont jamais été aussi clairs qu'en cet instant. Ils s'aiment et qu'importe le reste...

Dans le 312, Arthur qui revient de sa quête du Graal, découvre avec horreur que Camelot a été prise par Morgause et son armée. Sa première pensée est aussitôt pour la jeune femme qu'il aime: qu'est-il advenu de Guenièvre? La jeune femme a-t-elle survécu ?

Dans le 313, alors qu'Arthur s'est réfugié dans une grotte pour échapper à Morgane et Morgause, Gwen se retrouve à devoir servir les deux sorcières. Mais les pensées de la jeune femme sont tournées vers un seul homme: Arthur... La jeune femme doit à tout prix le rejoindre... Elle parvient finalement à s'enfuir et retrouve son bien-aimé dans la forêt. Les deux jeunes gens n'ont cependant pas le temps de fêter leurs retrouvailles: Arthur a une périlleuse mission à accomplir. Il doit libérer Camelot du joug de Morgane et libérer son père... Aidé de Merlin et de ses chevaliers, Arthur tente de mettre au point un plan pour sauver Camelot...

Durant tout ce temps, Guenièvre se fait discrète, se contentant de rester à ses côtés pour lui signifier qu'elle le soutient totalement.

Avant de prendre la route pour Camelot, Arthur demande à Gwen de rester cachée dans la forêt. Et alors qu'il s'apprête à l'embrasser, la jeune femme a un moment de recul: les chevaliers sont juste à côté et pourraient les voir... Arthur lui fait comprendre que cela n'a plus aucune importance: il ne sait pas comment tout ça va finir mais ce qu'il sait c'est qu'il l'aime et c'est tout ce qui compte... Les deux jeunes gens s'embrassent alors tendrement. Tandis qu'ils se séparent, Guenièvre tente de se persuader que ce n'est qu'un au revoir....

À la fin du 313, on retrouve Arthur assis sur les marches dans la cour de Camelot... Morgause et Morgane ont disparu, ainsi que leur armée... Arthur discute avec Merlin mais semble attendre quelque chose. Quelques secondes plus tard, des chevaliers approchent, escortant une mince silhouette à cheval... C'est Guenièvre, qui revient enfin à Camelot après ces heures sombres... Arthur se précipite et la jeune femme se laisse tomber dans les bras du Prince. Et alors devant tous leurs amis, nos deux amoureux échangent un long et tendre baiser, laissant ainsi leur relation éclater au grand jour. Car après tout, ils s'aiment ... et c'est tout ce qui importe...

 

Saison 4
 

Au début de la saison 4, un an a passé depuis la trahison de Morgane. À Camelot, beaucoup de choses ont changé. C’est désormais le Prince Arthur qui assure la régence et gère les affaires du Royaume. Quant à Guenièvre, autrefois, la servante attitrée de Morgane, elle est désormais la servante qui a su séduire le cœur d’un prince. En effet la relation que la jeune servante entretient avec le futur roi n’est désormais plus un secret. Si Gwen est toujours une servante qui sert son prince comme il se doit, les deux jeunes gens ne se cachent plus quant à leurs sentiments respectifs. Même s’ils restent discrets, ils affichent désormais leur relation au grand jour.
Ils n’ont plus peur de se cacher et n’ont plus peur de leurs sentiments. Ils forment un couple fort et uni… que rien ne pourra séparer ?

Dans le 401, Guenièvre apprend qu’Arthur s’apprête à partir pour une mission très dangereuse. Très inquiète, elle va trouver l’homme qu’elle aime et le supplie de revenir sain et sauf. Plus tard, elle va trouver Lancelot et lui demande de veiller sur le Prince… Quel n’est pas son soulagement quand elle retrouve Arthur à la fin de l’épisode suivant.  Malheureusement Lancelot n’a pas survécu. Profondément affectée par la disparition de son amie, Gwen avouera alors à Arthur son sentiment de culpabilité. Le jeune prince gardera le silence, se contentant de lui tenir la main, comme pour la soutenir dans ce moment tragique.

Encore une fois, on constatera combien Gwen est loyale à Arthur et est prête à tout pour lui, notamment dans le 402, quand en l’absence du Prince, la jeune servante tente de défendre les valeurs d’Arthur devant tout une assemblée de nobles !

Pareil dans le 403, quand Gwen s’occupe d’Uther gravement blessé, et qu’Arthur la remercie pour tout ce qu’elle fait, la jeune femme avoue que c’est pour lui qu’elle fait tout ça. La jeune servante romantique amoureuse de son Prince mais sans espoir d’un avenir avec lui a bien changé. Guenièvre est désormais une jeune femme plus sûr d’elle et qui sait ce qu’elle veut : qu’importe les obstacles, Arthur est l’homme de sa vie et elle fera tout pour lui et pour qu’ils vivent heureux tous les deux.

À la fin du 403, Arthur est couronné roi de Camelot. Dans la salle du trône, on aperçoit Guenièvre, le regard fier et flamboyant, qui scande avec les autres « Longue Vie au Roi ! ». Elle espère au fond de son cœur que ce couronnement annonce une ère nouvelle pour Camelot… et pour son couple ?

Dans le 405, Arthur qui est désormais roi de Camelot, se retrouve un peu perdu face à toutes ses nouvelles responsabilités. Il va alors se laisser influencer par Agravain… Agravain qui convainc le jeune roi de mettre un terme à sa relation avec Guenièvre ! Perturbé mais finalement convaincu que son oncle a raison, Arthur va trouver la femme qu’il aime pour lui annoncer que tout est fini…

C’est un coup dur pour la jeune servante qui, plus amoureuse que jamais, se voyait déjà commencer une nouvelle vie. Mais elle ne s’opposera pas à cette décision. Après tout, elle sait pertinemment qu’Arthur a été influencé et qu’il n’y a qu’un moyen pour que tout s’arrange : « Quoi qu’il arrive Arthur, ne laisse jamais personne te dire quoi faire. Tu dois suivre ton cœur… », lance-t-elle à l’homme qu’elle aime, les larmes aux yeux. Et tandis que celui-ci s’éloigne bien triste et encore plus perdu, Gwen espère tout au fond d’elle que le jeune roi finisse par faire le bon choix…

Il ne faudra pas longtemps à Arthur pour se rendre compte de son erreur et pour écouter les conseils de Guenièvre, à savoir « suivre son cœur ». C’est ainsi que, à la fin de l’épisode, Arthur retrouve Guenièvre dans ses appartements. Un bouquet de fleurs à la main, il lui supplie de lui pardonner et lui dit combien il est désolé. « Un bon roi devrait être vrai envers lui-même et faire ce qui lui semble juste… et être vu avec ceux auxquels il tient… ».
« Même si ce n’est pas approprié ? »demande alors Gwen. Pour toute réponse, Arthur vient déposer un tendre baiser sur ses lèvres. Trop heureuse pour lui en vouloir, Guenièvre l’embrasse à son tour et les deux jeunes gens s’enlacent tendrement.

Après ça, la vie reprend tranquillement son cours. Guenièvre se montre à nouveau très inquiète pour l’homme qu’elle aime et prête à tout pour le protéger. Ainsi dans le 406, quand Arthur part à la recherche de Merlin, elle le supplie de ne pas y aller seul. Par la suite, quand elle découvre que Merlin, ensorcelé, a pour mission de tuer Arthur, elle fera tout pour l’en empêcher, y compris à l’assommer (plusieurs fois !) sans ménagement !

Dans le 408, c’est au tour d’Arthur d’être inquiet pour sa belle ! En effet cette dernière a mystérieusement disparu en pleine forêt, avec Merlin et les chevaliers ! 
Les recherches ne donnent rien et tandis qu’Agravain semble vouloir abandonner, Arthur s’y refuse. Guenièvre est avec eux et il est hors de question pour lui d’abandonner les recherches.

De son côté, Guenièvre n’attendra pas la venue de son preux  chevalier pour tenter de défendre sa vie et celle de Merlin face à une créature maléfique qui aimerait faire d’eux son prochain repas !
Et c’est un Arthur surpris, mais ravi de voir sa bien- aimée en action, qui surgira devant eux et tuera la bête. Heureux de se retrouver, nos deux amoureux s’enlaceront avec force.

De retour à Camelot, Arthur s’empresse de dire à la femme qu’il aime combien il est fier d’elle.
« Je croyais tout connaître de toi, ta loyauté, ta sagesse, mais d’où vient cet héroïsme ? »
« Vous n’aviez pas dû le remarquer ? », dit Gwen en plaisantant. 
Plus amoureux que jamais, Arthur regarde la femme de sa vie avec fierté et les deux amoureux s’embrassent longuement.

Leur relation va faire un bond en avant dans l’épisode suivant : en effet, Arthur demande enfin à Guenièvre de l’épouser ! Qu’est ce qui le retient après tout ? Guenièvre est la femme de sa vie. Il n’a aimé qu’elle et n’aimera jamais qu’elle. Et c’est bien plus que l’élue de son cœur. C’est aussi sa plus proche conseillère et sa plus fidèle amie. Chaque moment passé avec elle le rend meilleur. Et qu’importe le protocole ! C’est le roi ! S’il a envie d’épouser une servante, rien ni personne ne pourra l’en empêcher ! C’est malheureusement ce que le malveillant Agravain va découvrir alors qu’il tente une nouvelle fois de mettre fin à cette relation.

Tandis qu’il se retrouve seul avec Guenièvre, Arthur pose alors la question fatidique. Que va répondre Guenièvre ? Et bien Gwen lui saute dans les bras et finit par lancer un grand oui !

À cet instant, rien ne semble plus pouvoir séparer Arthur et Guenièvre…  et leur union aurait dû être l’un des plus beaux moments de leur vie… mais c’est sans compter sur Morgane… Prête à tout pour que leur couple vole en éclats, elle parvient, par un odieux procédé, à faire revenir Lancelot d’entre les morts et ensorcelle Guenièvre !

Les deux anciens amoureux ne tardent pas à tomber dans les bras l’un de l’autre… alors qu’Arthur surgit dans la pièce. S’ensuit un violent combat entre Arthur et Lancelot. Guenièvre parvient à séparer les deux hommes et se retrouve bientôt désenvoûtée… mais le mal est fait….

Bien que le sort soit rompu, et ignorant qu’elle a été envoûtée, Guenièvre ne parvient pas à donner des explications à Arthur sur ce qui s’est passé. Ce dernier totalement anéanti la regarde avec une totale incompréhension. Il n’arrive pas à croire que Guenièvre ai pu lui faire ça.

Guenièvre réaffirme alors haut et fort ses sentiments pour Arthur ! «  Je vous aime ! Vous êtes tout pour moi Arthur ! Toutes ces années, j’ai attendu pour vous. Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est être votre reine ! »
Mais Arthur a déjà pris sa décision. Bien qu’il l’aime toujours, s’en est fini. Il ne peut plus désormais avoir confiance en elle et ne sent pas capable de continuer à la voir. Alors, il lui ordonne de quitter Camelot… pour ne jamais revenir…

Le lendemain, Gwen quitte Camelot. Le couple Arthur et Guenièvre est brisé… pour toujours ?

Après son départ, Arthur évitera soigneusement de parler d’elle, interdisant même à Merlin de prononcer son nom. Partagé entre tristesse due à sa trahison et désespoir dû à son absence, Arthur essaye de se reprendre et pour y arriver, il tente de l’oublier. Mais il va très vite se révéler qu’il en est incapable !

Dans le 411, persuadé que c’est la meilleure chose à faire, Arthur annonce au peuple de Camelot, son intention d’épouser Mithian, la Princesse d’un royaume voisin. Mais alors qu’il commence à lui faire la cour, il va se rendre compte que son cœur appartient toujours à Gwen. On comprend que malgré tout ce qui s’est passé, ses sentiments envers Guenièvre sont toujours très forts et que son absence est très difficile à vivre.

De son côté Gwen s’est établie dans un petit village où personne ne sait qu’elle était la fiancée du roi Arthur. Elle tente tant bien que mal de tourner la page. Seule preuve de son ancienne vie et de l’amour qu’elle porte à Arthur : sa bague de fiançailles qu’elle porte autour du cou.

Au début de l’épisode 411, le village où Gwen réside est attaqué par des bandits et Gwen est faite prisonnière par Hélios le chef des brigands. Elle découvre alors avec stupeur qu’Hélios s’est associé avec Morgane et qu’ils projettent d’envahir Camelot, aidés pour cela par le traître Agravain…

À ce moment- là, Guenièvre ne pense plus qu’à une seule chose : prévenir Arthur que Camelot court un grave danger. N’écoutant que son courage et sa loyauté, la jeune femme s’enfuit et s’enfonce dans la forêt. Malheureusement, elle est très vite rattrapée par Morgane qui par un odieux maléfice, la transforme en biche ! Au même moment, Arthur qui est en train de chasser avec ses hommes aperçoit la biche… Ignorant qu’il s’agit en fait de la femme qu’il aime, Arthur arme son arme et tire… Gwen sera sauvée in extremis par Merlin mais blessée, elle s’enfuira avant qu’Arthur ai pu réaliser ce qui se passait.

Après ça, Gwen est retrouvée par Merlin. Elle s’empresse alors de lui dévoiler les plans de Morgane et Agravain. Merlin tente ensuite de la persuader de revenir. Mais Guenièvre s’y opposera. Elle a conscience de ses fautes et elle sait bien que sa place n’est plus à Camelot…

À la fin  de l’épisode, Guenièvre a donc décidé de rester loin de Camelot. Quant à Arthur, il a renoncé à son mariage avec la Princesse et s’interroge : comment aimer quelqu’un qui m’a trahi ? Et comment retrouver Gwen ?
Merlin le rassure : Arthur et Guenièvre finiront par se retrouver…

Les semaines passent… et Arthur n’a toujours aucune nouvelles de Gwen. 
Il ignore que cette dernière vit désormais à Ealdor, le village natal de Merlin !

À la fin de 412, contraint de fuir de Camelot à la suite de l’attaque de Morgane, Merlin et Arthur partent se réfugier… à Ealdor ! Arthur retrouve ainsi Guenièvre et les deux jeunes gens ne peuvent que constater combien ils se sont manqués. Après des semaines de séparation et de désarroi, les deux jeunes gens s’enlacent alors tendrement.

Mais les choses ne sont pas encore arrangées entre eux. Dans le 413, alors que Gwen vient trouver Arthur pour lui parler, le jeune roi se montre froid et distant : « Ce qui s’est passé à Ealdor était un moment de faiblesse… Ce que tu m’as fait. Tout ce qu’il y avait entre nous est parti. Ça ne changera jamais. »

On comprend qu’Arthur, de peur sans doute de souffrir de nouveau, préfère refouler ses véritables sentiments et adopter une attitude distante vis-à-vis de Guenièvre. Cette dernière, essaye tant bien que mal de faire face mais ne tente pas d’arranger les choses. Après tout, pour elle, elle a bien mérité ce qui lui arrive et ne peut que comprendre l’attitude du roi à son égard. Elle se contente alors de murmurer un « Désolée » avant de s’éloigner tristement…
Mais elle n’a pas dit son dernier mot…

Plus tard, à l’aube de la bataille, Gwen  vient trouver Arthur et met les choses au point. Après tout qu’a-t-elle à perdre ? Alors la jeune servante dit au jeune roi: « Si quelque chose nous arrive, je veux que vous sachiez … je comprends que vous ne puissiez pas me pardonner, mais je n’ai jamais cessé de vous aimer. Jamais. »
Et elle s’en va… sans attendre la réponse d’Arthur. Réponse qui ne viendra pas, même si on sent que le jeune homme en a très envie.
Il y aurait-il encore de l’espoir ?

C’est finalement un évènement malheureux qui va les rapprocher de nouveau. Après avoir sauvé la vie d’Arthur, Yseult décède dans les bras de son compagnon, Tristan. Arthur réalise alors à cet instant qu’à tout moment il peut perdre Gwen pour toujours. Et pour lui c’est inconcevable !

Alors, tandis qu’après la victoire, Guenièvre fait comprendre à Arthur que s’il le souhaite, elle peut quitter de nouveau Camelot, le roi laisse tomber l’armure qu’il s’était forgé et laisse parler son cœur :  « Je veux que tu restes 
Je veux juste ne plus jamais te perdre. Veux- tu m’épouser ? »

Guenièvre n’en croit pas ses oreilles et pourtant c’est vrai : Arthur lui demande une nouvelle fois d’être sa femme ! Aux anges elle s’empresse de répondre : « Oui. Oui de tout mon cœur ! ».
Et après des mois de séparation, de larmes et de tristesse, nos deux amoureux s’embrassent tendrement.

Quelques jours plus tard, Arthur épouse Guenièvre et la couronne Reine de Camelot devant tous leurs amis.

Ils n’étaient plus question pour eux d’attendre plus longtemps. Après toutes les épreuves qu’ils ont traversées, leur amour est toujours là et c’est le plus important.
Bien sûr, il leur faudra encore du temps pour soigner leurs blessures mais la force de leur amour finira par l’emporter, c’est certain !

Relation Arthur / Morgane 

Saison 1

Arthur et Morgane se connaissent depuis l’enfance, leurs pères étaient amis. À la mort du père de Morgane, alors que celle-ci a à peine dix ans, c’est Uther, le père d’Arthur, qui s’occupe d’elle. L’affection qu’ils ressentent l’un pour l’autre est profonde. Même s'ils passent leur temps à se chamailler et à s’échanger des remarques moqueuses, ils sont proches et n’hésitent pas à se dire ce qu’ils pensent. Ils peuvent toujours compter l’un sur l’autre.

Morgane a toujours été de très bon conseil pour Arthur, le poussant constamment à défier son père lorsqu’il n’est pas d’accord avec ses décisions et à faire ce qu’il juge bien. C’est le cas dans l’épisode 104 où Arthur hésite à aller chercher l’antidote pour Merlin. Morgane l’aide à prendre la bonne décision ce qui permettra de sauver Merlin.

  

La jeune femme a toujours eu beaucoup d’influence sur le prince, et elle n’hésite pas à utiliser ce pouvoir qu’elle détient sur lui. En effet, Arthur accorde beaucoup d’importance à ce que Morgane pense de lui, et bien qu’il déteste désobéir à son père, il déteste encore plus la laisser tomber. Ainsi, dans l’épisode 103, elle arrive à le convaincre de les aider, Merlin et elle, à sauver Gwen en lui disant qu’il n’y a que très peu d’hommes qui sont capables de faire ce qui est juste. Et dans l’épisode 108, Arthur accepte de l’aider à ramener Mordred, un jeune druide condamné à mort, auprès des siens et de désobéir à Uther simplement par affection pour elle («Faites-le pour moi.»).

Ils sont très protecteurs l'un envers l'autre d'où la jalousie d'Arthur lorsque Morgane tombe sous le charme de Valiant dans l’épisode 2, et, dans l’épisode 7, lorsque Morgane dit à Arthur de se méfier de Sophia, il l’accuse d’être jalouse et ajoute que ce ne serait pas la première fois.

Morgane est une jeune femme très attirante et Arthur a beaucoup de mal à ne pas le remarquer. Dans l’épisode 101, lorsque celle-ci entre dans la salle de bal, Arthur est bouche bée face à sa beauté et n’arrive à prononcer que quelques mots «Seigneur Dieu, miséricorde.».

Dans l’épisode 105, lors de la visite de Lancelot à Camelot, lui et Arthur se trouvent dans cette même salle lorsque Morgane apparait. Arthur demande alors à son ami s'il la trouve belle, celui-ci acquiesce, et Arthur admet qu’il doit avoir raison.

L’amour profond qu’il se porte est d’autant plus visible lorsque l’un d’entre eux est en danger. Morgane s’inquiète très souvent du bien être d’Arthur. En effet, elle fait des cauchemars dans lesquels elle le voit se faire tuer et elle craint que ces rêves ne deviennent réalité.

Dans l’épisode 102, Morgane a un cauchemar dans lequel elle voit Arthur se faire tuer par Valiant, un chevalier utilisant de la magie. Elle a beaucoup de mal à rester calme pendant toute la durée du combat. Puis, dans l’épisode 7, lorsqu’une mystérieuse jeune femme dont Morgane a rêvé arrive à Camelot et séduit Arthur, la pupille du roi fait tout ce qui est en son pouvoir pour le sauver. Elle tente de le mettre en garde, et prévient Gaius.

  

Dans l’épisode 109, lorsque Arthur doit affronter un chevalier invincible, Morgane essaye en vain de le convaincre de ne pas se battre. Enfin, son inquiétude atteint son paroxysme dans l’épisode 113, lorsque, après avoir fait un cauchemar dans lequel Arthur est blessé par une créature magique, elle dévale les marches de Camelot, pieds nus et en tenue de nuit, totalement hystérique, pour tenter désespérément de l’empêcher de partir tuer cette créature. Celui-ci part quand même et revient mourant, ce que Morgane vit très mal. Mais heureusement, il guérit. Si Morgane semble avoir le bien-être d’Arthur très à cœur, il en est de même pour lui. Lorsque Morgane tombe mystérieusement malade dans l’épisode 106, Arthur est désespéré et prêt à tout pour la sauver. Il la défend également auprès de son père dans l’épisode 112, et obtient sa libération du donjon. Morgane lui en sera reconnaissante et le remerciera en lui disant que c’est un homme bien, meilleur que son père.

Dans la saison 1, Morgane et Arthur entretiennent une relation riche en émotions. Au début de la série, le couple principal était censé être celui de Morgane et Arthur, mais dans une interview, Bradley James a dit qu'ils avaient échangé la place de Guenièvre et de Morgane dans le cœur d'Arthur afin de donner plus d'importance à Gwen.  

Saison 2

Dans la saison 2, Arthur et Morgane n’interagissent que très peu. En effet, le prince développe des sentiments amoureux pour la servante de celle-ci et son attention est donc portée sur Gwen. Sa relation avec Morgane en pâtit énormément, puisqu’il ne réalise pas qu’elle doit faire face au développement de sa magie et, sans le vouloir, il la laisse encore plus isolée.

Malgré tout, ils dînent régulièrement ensemble en compagnie du roi (206), et tiennent toujours l’un à l’autre. En effet, lorsqu’Arthur est blessé dans l’épisode 201, Morgane s’occupe de lui et panse ses blessures. 
Dans l’épisode 203, Arthur part à la recherche de Morgane, censée s’être faite enlevée par les druides, et la ramène saine et sauve à Camelot, ne réalisant pas que ce n’est pas ce qu’elle souhaite. Puis, dans l’épisode 204, alors qu’il l’aide à se préparer pour une visite à la tombe de son père, il lui dit qu’il espère que ce ne sera pas trop éprouvant. Mais en chemin, Morgane se fait enlever. C’est Arthur qui la retrouvera, couverte d’égratignures et en petite tenue.

Cependant, plus la relation entre Gwen et Arthur se développe et plus leur relation se dégrade. Ils sont de plus en plus distants l’un envers l’autre. Morgane se sent seule, et cherche désespérément quelqu’un qui la comprend. C’est pourquoi, elle se tourne peu à peu vers Morgause (2x08), son obscure demi-sœur, ou Mordred (211), qui ont tous les deux des pouvoirs et avec qui elle ressent une profonde connexion. Sa peur se transforme peu à peu en haine et elle a de plus en plus de mal à supporter le comportement d’Uther et ses préjugés envers la magie. Arthur, lui, reste irrémédiablement fidèle à son père et s’avère être un allié du roi dans sa guerre contre la magie, en particulier après avoir failli tuer son père par la faute de Morgause. Par conséquent, Morgane ne fait pas assez confiance à Arthur pour lui parler de ses pouvoirs. Même si elle sait qu’il l’aime et qu’il n’y a que très peu de chance qu’il la dénonce à son père, elle semble avoir peur de ce qu’il penserait d’elle s'il savait la vérité.

  

Dans le 212, Morgause jette un sort qui endort Camelot en utilisant Morgane comme réceptacle. Arthur, cherchant à tout prix une solution, ne cesse de questionner Morgane avec un ton accusateur, bien qu’elle ne soit au courant de rien. À un certain moment, il semblerait même qu’il la menace avec son épée. Plus tard, lorsqu’il découvre son corps inerte dans les bras de Morgause, après que Merlin l’ai empoisonnée, Arthur tente de s’approcher mais la sorcière lui ordonne de rester éloigné. Lorsque cette dernière emporte Morgane avec elle, il la regarde impuissant. Il est dévasté par sa disparition, et se sent responsable de ce qui est arrivé. Il ira même s’excuser auprès d’Uther, lui disant qu’il a échoué dans son devoir de la protéger.

Saison 3

Après la disparition de Morgane, Arthur tente de la retrouver par tous les moyens, ignorant l’avis général qui réclame l’abandon des recherches qui ont causé la perte de beaucoup d’hommes. C’est un an après sa disparation qu’Arthur finit par la retrouver, au cœur de la forêt, dans un état effroyable (301). Morgane est ramenée au château et Arthur est ravi. Ils apparaissent alors plus proches que jamais, Arthur la prenant dans ses bras pour la réconforter et lui assurant qu’elle est en sécurité après qu’elle lui ait raconté ce qu’il lui était arrivé. 
Lorsque le roi tombe mystérieusement malade, Arthur cherche du réconfort auprès de Morgane qui est là pour lui. Il la serre alors contre lui et lui dit qu’il est heureux qu’elle soit là. Arthur ignore qu’en réalité Morgane est la cause de cette maladie et qu’elle a secrètement infiltré Camelot pour en prendre le contrôle et détruire Uther. Arthur reste aveugle aux complots de la jeune femme tout au long de la saison. Il continue de la traiter avec énormément d’affection comme il l’a toujours fait.

  

Dans l’épisode 305, pour l’anniversaire de Morgane, Arthur lui offre une magnifique dague qui semble lui plaire énormément puisqu'elle la porte constamment sur elle. Plus tard, Morgane fait une terrible chute dans un des escaliers du château. C’est un Arthur dévasté qui l’amène auprès de Gaius. Ce dernier annonce alors qu’elle est condamnée et n’a plus que quelques jours à vivre. Arthur a beaucoup de mal à l’accepter, il est anéanti. Il dit même à Merlin qu’il sacrifierait sa place sur le trône pour qu’elle puisse vivre un jour de plus. Plus tard dans l’épisode, Arthur, brisé, laisse libre court à sa peine en attaquant violemment un mannequin d’entraînement à coups d’épée. Morgane est finalement sauvée (discrètement) par Merlin, à la grande joie de Arthur.

Jusque-là, la haine de Morgane se dirigeait uniquement vers Uther et elle semblait réellement heureuse d’avoir retrouvé Arthur. Mais lorsqu’elle apprend qu’Uther est son véritable père, elle réalise qu'Arthur est le seul obstacle entre elle et la couronne.

Morgane commence alors à comploter contre son frère, alors que lui conserve une affection sans borne pour elle. C’est le cas dans l’épisode 307, où Morgane l’entraîne dans un piège et Arthur se retrouve aux mains de Cendred. Il réussit à s’échapper avec Merlin, Gwen et Elyan mais refuse de partir avant d’avoir récupéré Morgane et risque sa vie pour la sauver.

Dans l’épisode 38, Arthur doit partir pour une quête. Avant son départ, Morgane lui offre un bracelet et lui disant que c’est pour lui porter chance. Arthur ne se doute pas qu’en réalité ce bijou a pour but d'absorber toute l’énergie son corps. Il se vante même de la beauté de l’objet auprès de Merlin et dit au gardien du pont qu’il lui vient d’une personne très chère à son cœur. 

Lorsque Morgane aperçoit par sa fenêtre qu’Arthur revient de sa quête en parfaite santé, elle est tellement frustrée qu’elle lâche son verre des mains et le laisse tomber au sol. Dans le dixième épisode de la saison, après que Morgane ait vu le couronnement de Gwen dans un rêve, celle-ci met au point tout un stratagème pour détruire la relation entre Gwen et Arthur et en même temps saboter la relation d’Uther avec son fils. Mais son plan échoue, tout comme celui qu’elle entreprend dans l’épisode suivant. Dans l'épisode 311, Morgane convainc Uther de se battre lors d’un tournoi et ce dernier se retrouve face à Arthur. Elle est persuadée que quelle que soit l’issue du combat, leur relation père-fils en pâtira mais elle se retrouve au contraire, renforcée.

Arthur n’apprend la trahison de Morgane que lorsque cette-dernière se fait couronner reine devant ses yeux après s’être emparée de Camelot avec l’aide Morgause. Il apprend, par ailleurs, qu’elle est en réalité sa demi-sœur, ce qui rend les choses encore plus douloureuses. Arthur est dévasté, et passe une semaine à se lamenter malgré les tentatives de Merlin pour lui remonter le moral. Arthur ne comprend pas comment Morgane, qu’il a connu toute sa vie, a pu faire une telle chose. Il n’accepte pas non plus que son père lui ait menti à propos de Morgane. Mais finalement, Arthur mène ses chevaliers jusqu’à Camelot où il se bat contre l’armée de Morgane et récupère la citadelle. La jeune femme fuit le château et laisse derrière elle Arthur, toujours sous le choc. Plus tard, Arthur explique à Merlin qu’Uther n’est plus en état de gouverner, que la trahison de Morgane l’a énormément touché, et il est clair qu’Arthur aussi a le cœur brisé.

Notes et références 

Personnage de fiction britannique